Schebera steht für:

 Schebera (Unternehmen)

Schebera ist der Familienname folgender Person:

 Jürgen Schebera, (* 1940) Musikwissenschaftler, Musikhistoriker, Germanist, Kulturhistoriker